Sunkhani peut faire référence à :
 Sunkhani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Dolkha ;
 Sunkhani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Nuwakot ;
 Sunkhani, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sindhulpalchok.